Polgár bezeichnet:

 eine Stadt in Ungarn, siehe Polgár (Stadt)
 ein Kleingebiet in Ungarn, siehe Kleingebiet Polgár
das ungarische Wort für Bürger

Polgar oder Polgár ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Polgar (1873–1955), österreichischer Schriftsteller
 Dénes Polgár (1912–2009), ungarischer Journalist
 Ernő Polgár (1954–2018), ungarischer Schriftsteller, Dramaturg und Kulturwissenschaftler
 Gyula Polgár (1912–1992), ungarischer Fußballspieler
 Johannes Polgar (* 1977), deutscher Segler
 Judit Polgár (* 1976), ungarische Schachspielerin
 Judit Polgár (* 1977), ungarischstämmige Schweizer Pianistin
 Lajos Polgár (1916–2006; eigentlich József Kardos), ungarischer Nationalsozialist

 Thomas Polgar († 2014), US-amerikanischer Geheimdienstler
 Zsófia Polgár (* 1974), ungarisch-israelische Schachspielerin
 Zsuzsa Polgár (* 1969; auch Susan Polgár), ungarisch-US-amerikanische Schachspielerin

Siehe auch:
 Pulgar